Сила любви (фильм):

 Сила любви (фильм, 1922) — американский немой фильм 1922 года.
 Сила любви (фильм, 1980) — американский фильм 1980 года.
  — индийский фильм 1983 года.